Natalja Puczkowa (ur. 1954) – radziecka siatkarka,
 Natalja Puczkowa (ur. 1987) – rosyjska lekkoatletka.